

Patronyme 

 Collin Wilcox Paxton (née en 1937), actrice américaine ;
 Elisha F. Paxton (1828-1863), avocat et général dans l'Armée confédérée américaine ;
 Iain Paxton (1957-), joueur de rugby écossais ;
 James Paxton (1988-), joueur de baseball américain ;
 John Paxton (1911-1985), scénariste et producteur américain ;
 Joseph Paxton (1803-1865), architecte britannique ;
 Ken Paxton (1962-), homme politique texan ;
 Robert Paxton (1932-), historien américain ;
 Sara Paxton (1988-), actrice et une chanteuse américaine ;
 Steve Paxton (1939-), chorégraphe américain ;
 Tom Paxton (1937-), chanteur et compositeur folk américain ;
 William Paxton (1955-2017), réalisateur et acteur américain.

Toponyme 

 Paxton, census-designated place située en Californie ;
 Paxton, une ville située en Floride ;
 Paxton, une ville située en Illinois ;
 Paxton (Massachusetts) ;
 .

Science et technique 
 Paxton, un genre de poisson de la famille des Apogonidae

Patronyme anglais